Martini ima više značenja:
 Martini, Alessandria
 Martini, Cuneo
 Martini, Isernia
 Martini, Mantua
 Martini, Messina
 Martini, Sondrio
 Martini, Torino
 Martini, Trento
 Martini, Treviso
 Martini, Vicenza